Grimholm ist der Familienname folgender Personen:

 Isak Grimholm (* 1985), schwedischer Skispringer
 Jakob Grimholm (* 1986), schwedischer Skispringer